Елізабет () — жіноче ім'я.

Відомі носії 

 Елізабет Анскомб (1919–2001) — британський філософ-аналітик.
 Елізабет Армітстед (1988) — британська велогонщиця, олімпійська медалістка.
 Елізабет «Бетсі» Армстронг (1983) — американська ватерполістка, воротар, олімпійська чемпіонка та медалістка.
 Елізабет Арнольд Гопкінс По (1787–1811) — американська акторка англійського походження і мати американського письменника Едґара Аллана По.
 Елізабет Баторі (1560–1614) — Кривава Графиня, племінниця короля Речі-Посполитої Стефана Баторія, відома масовими вбивствами молодих дівчат.
 Елізабет Браунінг (1806–1861) — англійська поетеса.
 Елізабет Бір (1971) — американський автор науково-фантастичної літератури.
 Елізабет Бейсел (1992) — американська плавчиха, олімпійська медалістка.
 Елізабет Бенкс (1974) — американська акторка.
 Елізабет Бергнер (1897–1986) — актриса театру та кіно (Німеччина, Австрія)
 Елізабет Блаунт (1502–1539/1541) — фаворитка короля Англії Генріха VIII.
 Елізабет Блекберн (1948) — американський вчений- цитогенетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини за 2009 рік.
 Елізабет Енн «Бетті» Блумер Форд (1918–2011) — дружина президента США Джеральда Форда.
 Елізабет де Вермандуа (1081–1131) — дочка Гуго Великого, графа Вермандуа, і дружина двох англонормандських аристократів Роберта де Бомона і Вільгельма де Варенна.
 Елізабет Віже-Лебрен (1755–1842) — відома французька художниця, майстер світського портрету.
 Елізабет Віллебордсе (1978) — нідерландська дзюдоїстка, олімпійська медалістка.
 Елізабет Гаскелл (1810–1865) — англійська письменниця вікторіанської епохи.
 Елізабет Гегберг (1982) — шведська біатлоністка, учасниця чемпіонатів світу з біатлону.
 Елізабет Гергль (1981) — австрійська гірськолижниця, олімпійська медалістка.
 Елізабет Герлі (1965) — англійська актриса, модель, продюсер, дизайнер одягу.
 Елізабет Густафсон (1964) — шведська керлінгістка, олімпійська медалістка.
 Елізабет Депардьє (1940) — французька акторка.
 Елізабет Доул (1936) — американський політик, сенатор США.
 Елізабет Жаке де ла Герр (1665–1729) — французька клавесиністка й композитор.
 Елізабет Карр (1981) — перша людина, народжена за допомогою технології штучного запліднення. Народжена у США.
 Елізабет Каннінг (1734–1773) — героїня гучного в Англії XVIII століття судового процесу.
 Елізабет Костова (1964) — американська письменниця, журналіст.
 Елізабет Коттмаєр (1983) — німецька письменниця і перекладачка української літератури, співзасновниця видавництва «На Горі».
 Елізабет Мей МакКлінток (1912–2004) — ботанік, бакалавр, магістр, кандидат наук з ботаніки.
 Елізабет Мітчелл (1970) — американська актриса.
 Елізабет Мун (1945) — американська письменниця, що працює у низці фантастичних жанрів, що варіюються від наукової фантастики до фентезі.
 Елізабет Наджеле (1933) — швейцарська саночниця.
 Елізабет Ней (1833–1907) — американська жінка скульптор.
 Елізабет Олсен (1989) — американська акторка.
 Елізабет Перссон (1964) — шведська керлінгістка, олімпійська медалістка.
 Елізабет Петц (1985) — німецька шахістка, гросмейстер серед жінок.
 Елізабет Пінедо (1981) — іспанська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Елізабет Седерстрем (19272009) — шведська оперна співачка, сопрано.
 Елізабет Сетон (1774–1821) — свята римо-католицької церкви, педагог.
 Елізабет Спір (1908–1994) — американська дитяча письменниця.
 Елізабет Тведдл (1985) — британська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Елізабет Тейлор (1932–2011) — англо-американська акторка.
 Елізабет Томпсон (1846–1933) — британська майстриня історичного живопису, художниця-баталіст.
 Елізабет «Сіссі» Шварц (1936) — австрійська фігуристка, олімпійська чемпіонка.
 Елізабет Шеннон (1973) — американська акторка, в минулому модель.
 Елізабет Шу (1963) — американська акторка.
 Елізабет Фрай (1780–1845) — англійська соціальна активістка, реформатор тюремної системи Англії, відома як «ангел тюрем».
 Елізабет «Ліззі» Ярнолд (1988) — британська скелетоністка, олімпійська чемпіонка.
 Гелен Елізабет Кларк (1950) — лідер Лейбористської партії Нової Зеландії, Прем'єр-міністр Нової Зеландії (1999–2008).
 Вірджинія Елізабет «Джина» Девіс (1956) — американська актриса, продюсер, сценарист і колишня фотомодель.
 Елізабет — Єлизавета Баварська (королева Бельгії)
 Кетрін Елізабет Гадсон (1984) — американська співачка та композитор.
 Мері Елізабет Вінстед (1984) — американська акторка.
 Тамара Елізабет Джерніган (1959) — американський вчений і колишній астронавт НАСА, вона взяла участь у п'яти космічних польотах.
 Френсіс Елізабет Аллен (1932) — американська вчена, піонерка в області оптимізації компіляторів.

 Елізабет Беннет — вигаданий персонаж і головна героїня роману Джейн Остін «Гордість і упередження».
 Елізабет Вейр — вигаданий персонаж в науково-фантастичних телесеріалах «Зоряна брама».

Топоніми

Елізабет — гора (4480 м) у хребті Королеви Олександри, в Трансантарктичних горах (Антарктида).

Санта-Елізабетта — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Агрідженто.

Порт-Елізабет — місто в Південно-Африканській Республіці, в Східній Капській провінції.

Елізабет — місто, штат Колорадо
 Елізабет — місто, штат Індіана
 Елізабет — місто, штат Луїзіана
 Елізабет — місто, штат Міннесота
 Елізабет — місто, штат Нью-Джерсі
 Елізабет — місто, штат Пенсільванія
 Елізабет — місто, штат Західна Вірджинія
 Елізабет — селище, штат Іллінойс
 Елізабет Тауншип — селище в окрузі Аллегені, штат Пенсильванія
 Елізабет Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсильванія

Інше 
 HMS Queen Elizabeth (1913) — військовий корабель, головний лінійний корабель типу «Куїн Елізабет» Королівського військово-морського флоту Великої Британії за часів Першої та Другої світових війн.
 Авіаносці типу «Квін Елізабет» — серія сучасних авіаносців Великої Британії та корабель цього типу — HMS Queen Elizabeth (CVF).
 Елізабет: Золота доба — фільм-драма 2007 року про період правління з 1585 по 1590 роки англійської королеви Єлизавети I під час англо-іспанської війни.
 412 Елізабета — астероїд головного поясу, відкритий 7 січня 1896 року.

Див. також 
 Єлизавета